Кудрявка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кудрявка — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.

Украина 
 Кудрявка — село в Берёзовском районе Одесской области.